Cai – cognome italiano
 Calcium-aluminium-rich inclusion – un tipo di minerale presente in alcune meteoriti primitive
 Centrale d'allarme interbancaria – istituto della Banca d'Italia
 Club Alpino Italiano
 Commissione Arbitri Interregionali – organo tecnico interregionale dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) 
 Comisión de Actividades Infantiles – squadra di calcio Argentina
 Comitato atlantico italiano
 Commissione per le adozioni internazionali – organo della Presidenza del Consiglio dei ministri
 Compagnia Aeronautica Italiana
 CAI – Compagnia Aerea Italiana – holding finanziaria italiana attiva nel settore del trasporto aereo
 Constatazione Amichevole di Incidente
 Controlled Auto-Ignition – o Combustione ad Auto-accensione comandata
 Corpo Aereo Italiano – o Corpo di Spedizione Aereo Italiano, inviato nel 1940 in Belgio per prendere parte alla Battaglia d'Inghilterra nella seconda guerra mondiale
 Club abbadiani itineranti – Sito degli amici di Claudio Abbado, direttore d'orchestra.

Codici 
 CAI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale del Cairo, Il Cairo, Egitto.
 cai – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 per le lingue indiane centro-americane

Persone
 Primo Cai – partigiano e militare italiano
 Cai Chusheng – regista cinese
 Cai E – generale, politico, rivoluzionario e signore della guerra cinese
 Cai Guiqin – insegnante cinese
 Cai Huijue – ex nuotatrice cinese
 Cai Huikang – calciatore cinese
 Cai Jian Lin – ex giocatore di calcio a 5 cinese
 Cai Jinbiao – ex calciatore cinese
 Cai Lun – inventore cinese
 Cai Shangjun – regista e sceneggiatore cinese
 Cai Sheng – ex calciatore cinese
 Cai Tong-Tong – ginnasta cinese
 Cai Xia – docente di teoria politica e dissidente cinese
 Cai Xuetong – snowboarder cinese
 Cai Yalin – tiratore a segno cinese
 Cai Yanxiong – cestista cinese
 Cai Yi Chen – attrice taiwanese
 Cai Yuanpei – filosofo, politico ed esperantista cinese
 Cai Yun – giocatore di badminton cinese
 Cai Zelin – marciatore cinese
 Cai Zhi Yun, chiamata anche più semplicemente Han – attrice taiwanese, sorella di Yi Chen

Altro
 Cai – antico stato cinese del Periodo delle primavere e degli autunni
 Cai (Sir Kay) – personaggio del ciclo arturiano